Feldgehölz steht für    
Feldgehölz, Bestand von Bäumen und Sträuchern
Namensbestandteil einzelner Objekte:
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz Steinert
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz (Bödefeld)
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz Hühnerfeld
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz Markenberg
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz am westlichen Kreuzloh
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz nördlich von Estinghausen
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz auf dem Kreuzloh
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz am Enkhauser Bachtal
 Naturschutzgebiet Feldgehölz Almenscheid
 Naturschutzgebiet Feldgehölz westlich von Stockum
 Geschützter Landschaftsbestandteil Erlen-Feldgehölz 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz (Kronhügel) 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz (Wache) 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz (westlich des Gewerbegebietes Lehmbach) 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz Zum Kump 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz am Bleigrund 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz am Schwarzen Haupt 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz am Stein 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz am Steinhauf 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz am Studenbusch 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz auf dem Prierberg 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz mit Stieleichen (Wache) 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz nordwestlich Almerfeld
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz südlich Almerfeld 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz südlich Margarethenhof 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz südlich des Hogesknapp 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz südwestlich Madfeld 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz westlich Hessinghausen 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölze am Hengesberg 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölze östlich Margarethenhof

Siehe auch:

 Geschützter Landschaftsbestandteil Feldgehölz